Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Martin Štěpánek che hanno battuto in finale Jason Marshall e Huntley Montgomery 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (finale)
 Gergely Kisgyorgy /  Łukasz Kubot (semifinali)

 Igor' Kunicyn /  Jurij Ščukin (semifinali)
 Lukáš Dlouhý /  Martin Štěpánek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2005